Ре́йдер () — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
  — американский комиксист.
 Рейдер, Деннис (род. 1945) — американский серийный убийца.
 Рейдер, Пири (1909—1991) — американский бодибилдер и журналист.
 Рейдер, Юлия Александровна (1870—1941) — русская и советская оперная певица, вокальный педагог.

Прочее 
 Рейдер — одиночное вооружённое судно, предназначенное для нанесения урона морским коммуникациям вражеской стороны.
 Рейдер — специалист (нередко преступный) по организации смены собственников предприятия.
 «Рейдер» — художественный фильм 2011 года.

См. также